Беч може да се односи на:
 Беч, главни град Аустрије
 Беч (Босиљево), насеље у општини Босиљево, Хрватска
 Беч (Церкница), насеље у општини Церкница, Словенија